Jacques Bonnet peut désigner :
 Jacques Bonnet (1733-1805), prêtre français ;
 Jacques Bonnet (né en 1942), footballeur français ;
 Jacques Bonnet (né en 1949), éditeur et critique littéraire français ;
 Jacques Bonnet (né en 1960), cavalier français.